"Alejandro González" har flera betydelser:
Alejandro González Iñárritu (1963–) - mexikansk filmregissör, manusförfattare och filmproducent.
Alejandro González Pareja (1977–) - chilensk fotbollsspelare